Национальный чемпионат I 1990/1991 () — 89-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1990/1991
Венгрия
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1990 году
Спорт в Венгрии в 1991 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1990/1991